Eurovision fait notamment référence à :

Réseau 
 Eurovision, le réseau d'échange de programmes et de collaboration des télévisions membres de l'Union européenne de radio-télévision (UER) ;

Concours diffusés sur ce réseau 
 Le Concours Eurovision de la chanson (couramment appelé « l’Eurovision », d'après le nom du réseau diffusant le programme) ;
 Le Concours Eurovision de la chanson junior (couramment appelé « l’Eurovision junior ») ;
 Le Concours Eurovision des jeunes musiciens ;
 Le Concours Eurovision des jeunes danseurs ;
 Le Concours Eurovision de la danse ;
 Le Chœur Eurovision.

Sélection nationale 
 Concours Eurovision, ancienne sélection nationale suisse.

Cinéma et télévision 
 Eurovision, une comédie musicale américaine réalisée par David Dobkin, sortie en 2020.